Erie County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Erie County (New York)
 Erie County (Ohio)
 Erie County (Pennsylvania)